Автономна съветска социалистическа република на немците от Поволжието (); () е автономна република в състава на РСФСР, СССР.

Нейна столица е пристанището на р. Волга гр. Енгелс.

Създадена е на 19 октомври 1918 и просъществува до 28 август 1941 г.

Население

Етнически състав 
Етнически състав според преброяванията на населението през годините:

Външни препратки 

Немците от Поволжието